Die Kategoria e Parë 1978/79 (sinngemäß: Erste Liga) war die 40. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann im September 1978 und endete am 27. Mai 1979.

Saisonverlauf 
Die Liga wurde zur neuen Saison wieder von zwölf auf 14 Teams aufgestockt. 1977/78 war KS Skënderbeu Korça aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kamen KS Besa Kavaja, das nach mehrjähriger Abstinenz wieder in die erste Spielklasse zurückkehrte, und KS Besëlidhja Lezha sowie Naftëtari Qyteti Stalin, die beide nach mehrjähriger Abstinenz wieder in die höchste Liga zurückkehrten, hinzu. Titelverteidiger war KS Dinamo Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die beiden Tabellenletzten stiegen in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. In den Vorjahren hatte nur der Letzte den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein.

Insgesamt fielen 388 Tore, was einem Schnitt von 2,1 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 14 Treffern wurde zum dritten Mal in Folge Agim Murati von FK Partizani Tirana torgleich mit Petrit Dibra von 17 Nëntori Tirana.

Mit insgesamt zwölf Meistertiteln in der Klubgeschichte war Partizani Tirana nach Abschluss der Spielzeit wieder alleiniger Rekordmeister. Erstmals seit der Vizemeisterschaft 1974 konnte man wieder ernsthaft in den Titelkampf eingreifen und stand zum ersten Mal seit 1970/71 ganz oben. Nur einen Punkt dahinter folgte 17 Nëntori Tirana, das nach zwei eher mageren Jahren ebenfalls wieder oben angriff. Dritter wurde Aufsteiger Besa Kavaja. Der Verein, der zwei Spielzeiten zuvor nach Jahren in der Spitzengruppe überraschend in die zweite Liga abgestürzt war, hatte den direkten Wiederaufstieg realisiert und kehrte sofort wieder in das Spitzenfeld der Kategoria e Parë zurück. Auf Rang vier kam Flamurtari Vlora ein und ließ damit noch Dinamo Tirana hinter sich, welches erneut nicht in den Kampf um den Titel eingreifen konnte. Nachdem sich Labinoti Elbasan im Vorjahr erst in der Relegation gerettet hatte, verbrachte man 1977/78 eine sorgenfreie Saison im Mittelfeld der Tabelle. Siebter und Achter mit noch fünf Zählern Abstand zu den Abstiegsplätzen wurden Lokomotiva Durrës und Tomori Berat. Einen Absturz erlebte dagegen Titelverteidiger Vllaznia Shkodra: am Ende sprang statt des ersten nur der neunte Rang heraus, lange musste man sogar um den Klassenverbleib fürchten. Diesen schafften auch Wiederaufsteiger Naftëtari Qyteti Stalin und Shkëndija Tirana. Der sensationelle Vizemeister der vorigen Spielzeit, Luftëtari Gjirokastra, kehrte wieder in die Abstiegszone zurück und erreichte den Klassenerhalt mit nur einem Punkt Vorsprung auf Neuling Besëlidhja Lezha, welches kein einziges Mal remis spielte. Traktori Lushnja folgte Lezha nach mehreren Jahren des Erstligafußballs in die Zweitklassigkeit.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters FK Partizani Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1978 79
Fußballsaison 1978/79